Wehnelt ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Rudolph Berthold Wehnelt (1871–1944), deutscher Physiker, Wehneltzylinder,
 Christoph Wehnelt (1938–2021), deutscher Journalist
 Herbert A. Wehnelt (1918–2007) deutscher Generalleutnant der Luftwaffe